Milojević oder Milojevic ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Milojevic (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Nemanja Milojević (* 1998), griechisch-serbischer Fußballspieler
 
 Vladan Milojević (* 1970), serbischer Fußballspieler und -trainer